
Molekulska formula -{C19H21N}- se može odnositi na:
 Nortriptilin
 Protriptilin